Huhtala est un patronyme finnois pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1952), athlète finlandais en lancer du marteau
 (né en 1993), joueur finlandais de hockey sur glace
Martti Huhtala (1918-2005), fondeur finlandais et spécialiste en combiné nordique
Mikko Huhtala (né en 1952), lutteur gréco-romain finlandais
 (né en 1992), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1991), joueur finlandais de hockey sur glace
 (né en 1987), joueur finlandais de hockey sur glace
Väinö Huhtala (1935-2016), fondeur finlandais

Homonymie de patronyme
Patronyme finnois